

Patronymie
 Hans Rott, (1858-1884), un compositeur autrichien.
 Jean Rott (1911-1998), un érudit alsacien.
 Matthias Rott, (1974-), un acteur allemand.
 Yannick Rott, (1974-), un footballeur français.

Toponymie

Rott, commune allemande de Haute-Bavière, dans l'arrondissement de Landsberg am Lech.
 Rott am Inn, commune allemande de Haute-Bavière, dans l'arrondissement de Rosenheim.
 Rott, municipalité allemande située dans le land de Rhénanie-Palatinat.
 Rott, un quartier de la commune de Duingen, dans le land de Basse-Saxe.
 Rott, une rivière de Bavière.

Rott, une commune située dans le département du Bas-Rhin et la région Alsace.

Rott, hameau de la commune néerlandaise de Vaals.

Biologie
 Un rott, diminutif pour le chien de race Rottweiler.

Jeux
ROTT, acronyme du jeu vidéo Rise of the Triad

Voir aussi
 , page d'homonymie

Patronyme allemand
Patronyme alsacien